Villa de Soto puede hacer referencia a:

 Villa de Soto, municipio y localidad de la Argentina;
 Villa de Soto, localidad de España.